Владимир Владимирович Кисаров () — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в 1974 году в городе Ташкенте. 

В 1991 году поступил на театральный факультет Саратовской консерватории на курс Риммы Беляковой. В 1995 году окончил обучение, получив профессию актёра театра и кино. На актёрской ярмарке в Курске получил приглашение в театр драмы им. М. С. Щепкина (Белгород). Проработав в театре 3 месяца, уехал в Москву по приглашению от театра «Образ». В 1996 году по семейным обстоятельствам покинул Москву и вернулся в родной Ташкент, где после удачного прослушивания был зачислен в труппу Русского академического театра имени Горького.

Творчество

Роли в театре

Театр Ильхом 
 «Носороги» Эжена Ионеско — Мсье Папийон
 «Король Юбю» Альфреда Жарри — Папаша Юбю
 «Квартал Тортилья-Флэт» Дж. Стейнбека — Дэни

Академический Русский театр драмы им. М. Горького 
 «Все мыши любят сыр» Дьюла Урбан — Мышонок Шома
 «Жорж Данден или одураченный муж» Мольера — Клитандр
 «Замок в Швеции» Франсуазы Саган — Фредерик
 «Первая любовь Насреддина» Тимур Зульфикаров — Насреддин
 «Самоубийство влюбл`нных на острове небесных сетей» Мондзаэмон Тикамацу — Джихей
 «Влюблённый дьявол» Нины Садур — дон Альвар
 «Слуга двух господ» Карло Гольдони — Музыкант

Арт-театр Аладдин 
 «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса — Митч
 «Дикарь» Алехандро Касона — Пабло
 «Единственный наследник» Реньяра — Эраст
 «Сокровище на острове Пеликан» Д. Б. Пристли — Берт Симсон

Независимый театральный проект 
  — «Вы не по адресу» по пьесе М. Камолетти — Пьер

Мюзиклы 
 «Караван звёзд» — актёр и музыкальный руководитель
 «12 стульев» — Остап Бендер, дворник Тихон, монтировщик Мечников
 «We Are The Champions» — режиссёр
 «We Will Rock You (мюзикл)» — Бритни, Биг Мак
 «Любовь и шпионаж» — Вадим Орлов
 « Я — Эдмон Дантес» — аббат Фариа, взрослый Фернан

Фильмография 
  — Операция «Цвет нации» (телевизионный сериал) — агент ФСБ
  — Кулагин и партнёры (телевизионный сериал) — риэлтор
 Марш Турецкого — оперативник
  — Накануне осени (короткий метр) — Яков
  — Дар Божий (телевизионный сериал) — Антон
 Закон и порядок (телевизионный сериал) — менеджер
 Спецкор отдела расследований (телевизионный сериал) — лейтенант милиции
  — Воронины (телесериал) — Максим Куприянов
  — Папины дочки (телесериал) — Николай Колбасков (пародия на Николая Баскова) (286 серия)
  — Как я встретил вашу маму (телесериал, Россия) — Леонид Якубович
 2011 — О чём ещё говорят мужчины (полный метр) — кавалер Вики
 2011 — Молодожёны (телевизионный сериал) — Пётр Сергеевич, начальник Леры
  — Нереальная история (телевизионный сериал) — Уилл, друг Робин Гуда
 2013 — Курьер из Рая — Сергей 2014 — Светофор (телевизионный сериал) — Лидер, Эрнест 2015 — Страна чудес (фильм, 2016) — Леонид Якубович 2016 — Полицейский с Рублёвки — депутат Роман Андреевич Акулов''

Участие в телепроектах 
 2015 — Резонанс

Примечания

Ссылки 
 
 

Большая разница
Выпускники Саратовской театральной школы